Biebern ist ein deutscher Ortsname:
 Biebern, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Biebern, bis 1938 Bubrowko, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Bobrówko (Piecki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Bibern